Plaats in Indonesië
 Kondangjaya (Cisata), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Kondangjaya (Karawang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java